Shādegān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shādegān (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 
 Shahrestān-e Shādegān, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar